Абида Арсаланов (15 марта 1918 года, село Цокто-Хангил Агинского Бурятского автономного округа — 7 октября 2002 года, Улан-Удэ) — первый бурятский профессиональный тенор, заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Бурятской АССР, автор более десятка песен, одноактных пьес, музыкальных комедий.

Биография 

В 1938 году благодаря артисту Ж. Пагбаину Абида Арсаланов был приглашен в Бурят-Монгольский драмтеатр. 

В 1940 году Абида Арсаланов исполнил партию старика-сказителя в «Энхэ-Булат баторе» М. Фролова на I декаде бурят-монгольского искусства в Москве. По итогам декады Арсаланов был награжден медалью «За трудовую доблесть».

В 1946 году Арсаланов стал обучаться у ведущих профессоров при Московской консерватории на специальных курсах певцов. Арсаланов становится ведущим тенором в Бурят-Монгольском театре оперы и балета. 

В 1955-1956 гг. Арсаланов обучался на старших курсах Московской консерватории. Его руководителем являлся певец-педагог С.И. Мигай. Арсаланов становится бессменным исполнителем теноровых партий в операх бурятских композиторов. Некоторые их них были написаны специально для Арсаланова в соответствии с его творческой индивидуальностью.

В 1959 году на II декаде бурят-монгольского искусства в Москве пел в "Побратимах" Д. Аюшеева и в "Князе Игоре" А. Бородина. По итогам декады в 1959 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

В 1982 году исполнял партию сказителя в «Энхэ-Булат баторе» на гастролях в Москву и Ленинград, поскольку оставался единственным исполнителем этой партии.

В 1999 году Абида Арсаланов спел песню Левко из оперы «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова на Гала-концерте посвящённому 60-летию театра.

Семья 
Родился в семье скотовода из жэнхэн-галзутского рода. Был четвертым из шестерых братьев и сестер. Младший брат Аюша Арсаланов - первый бурятский симфонический дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Бурятия.

Звукозаписи 
С 1951 г. Абида Арсаланов записывался на граммофонные пластинки. Его первые записи можно услышать на сайте "Мир русской грамзаписи".

Ссылки